Шипка се може односити на:
 Шипка (презиме)
 Шипка (предмет од метала) 
 Шипка (превој), превој у Бугарској